Лига Леумит 1962/1963 — 12-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1962/1963
Израиль
Израиль
1962 год в Израиле
1963 год в Израиле